Bozano steht für:

 Bozano (Rio Grande do Sul), eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul

Bozano ist der Familienname folgender Personen:

 Júlio Bozano (* 1936), brasilianischer Unternehmer

Siehe auch:
 Bozzano